

Aziende
TUV – Trasporti Urbani Varese, azienda di gestione del trasporto urbano a Varese.

Sigle
TÜV – Technischer Überwachungs-Verein (Associazione di Controllo Tecnico)
TUV – Voce Tradizionale Unionista, partito politico nordirlandese

Codici 
 tuv – codice ISO 639-3 della lingua turkaa